Potamia – ex comune della Grecia Centrale
 Potamia – ex comune della Tessaglia
 Potamia – antico villaggio nei pressi di San Luca (RC)